Aricinella sanguinolente är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau 1866. Aricinella sanguinolente ingår i släktet Aricinella och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
sanguinolente